Heiluavuomanjärvi är en grupp sjöar i Pessinki fjällurskog:

Heiluavuomanjärvet (Karesuando socken, Lappland, 757249-178781), sjö i Kiruna kommun,  (5,13 ha)
Heiluavuomanjärvet (Karesuando socken, Lappland, 757336-178840), sjö i Kiruna kommun,  (10,2 ha)
Heiluavuomanjärvet (Karesuando socken, Lappland, 757344-178847), sjö i Kiruna kommun,  (6,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn